Гран-при Нидерландов 1976 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Автогонки прошли 29 августа на трассе Зандворт.

После того, как Ники Лауда покинул госпиталь и начал готовиться к своему возвращению в Формулу-1, Энцо Феррари решил выставить один автомобиль под управлением Клея Регаццони на этапе в Нидерландах. Конни Андерссон заменил Брета Ланджера в «Сёртисе», а в «Энсайн» вернулся Жаки Икс. Рольф Штоммелен стартовал в «Хескете» вместо Гая Эдвардса, залечивавшего старую травму запястья. Второй гонщик «Макларена» Йохен Масс участвовал в Гран-при на новой модели «Макларен-М26».

Квалификацию неожиданно выиграл Ронни Петерсон. Хант был вторым, а на третьем месте не менее неожиданно оказался Том Прайс на «Шэдоу». Петерсон выиграл старт, на второе место прорвался Джон Уотсон, а Прайс откатился на пятое место. На втором круге Хант обошёл Уотсона, на одиннадцатом вышел в лидеры гонки, тогда как Петерсон начал терять скорость, а на 52 круге и вовсе сошёл из-за поломок. Хант одержал победу, второе место после схода Уотсона досталось Клею Регаццони.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-11 Ронни Петерсон

12-75 Джеймс Хант

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 29 августа
Август 1976 года
Спорт в Нидерландах в 1976 году